Cordy – variante del nome Cordelia
 Annie Cordy – attrice e cantante belga
 Michael Cordy – romanziere britannico